Crimes of Passion ("crimini passionali" in lingua inglese)  può riferirsi a:

Cinema
China Blue (Crimes of Passion) – film statunitense del 1984 diretto da Ken Russell.
Vittima d'amore (Crimes of Passion) – film statunitense del 1993 diretto da Jack Cosgrove.
Un nemico in casa (Crimes of Passion) – film statunitense del 1995 diretto da Michael Scott.
È lui il mio assassino (Crimes of Passion) – film statunitense del 1996 diretto da David S. Jackson.
Progetto criminale (Crimes of Passion: Nobody Lives Forever) – film statunitense del 1998 diretto da Paul Wendkos.
Tutti gli uomini di Rebecca (Crimes of Passion) – film statunitense e canadese del 2005 diretto da Richard Roy. Conosciuto in Italia anche come Crimes of Passion – Passione criminale.

Musica
Crimes of Passion – album di Pat Benatar.

Pagine correlate
Crime of Passion